Dalai ist:

die Großgemeinde Dalai (大来镇) im Stadtbezirk Jiao in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dalai (Jiao);
die Gemeinde Dalai (大赉乡) der Stadt Da’an in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Dalai (Da'an);
der Sum Dalai (达赉苏木) im Neuen Rechten Bargu-Banner der Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China, siehe Dalai (Sum);
die mongolische Form eines tibetischen Titels und Namensbestandteils, siehe Gyatsho.

Dalåi heißt:
Dalåi, Nebenfluss des Tokke in Südnorwegen